Сальвий (Salvius) — имя, которое носили некоторые святые:

 Сальвий, мученик Африканский, память 11 января;
 Сальвий, мученик Александрийский. Известен также как Сильвий. Умучен вместе с Аратором. Память 21 апреля;
 Сальвий (VI век), отшельник нормандский. Известен также как Сэйр (Saire). Подвизался в районе нынешнего Сент-Сэйр (Saint-Saire). Иногда отождествляется со святым Сальвием из Альби (Salvius of Albi). Память 26 октября.
 Сальвий (+625 год), епископ Амьенский. Священномученик. Его мощи пребывают в Монтрюйи (Montreuji), Пикардия, Франция. Память 12 января.
 Сальвий (+768 год), епископ Ангулемский. Священномученик. Был послан проповедовать среди фламандцев, но был умучен вместе со святым Суперием (Superius) местным дворянином и наспех похоронен. Мощи были обретены позднее. Память 26 июня.
 Сальвий (+ 584 год), епископ Альбийский (Salvius of Albi), память 10 сентября.

Примечания